El Doctor Isaac Kleiner es un personaje ficticio de los videojuegos Half-Life y Half-Life 2. Es doblado en la versión inglesa por Harry S. Robins. 

Él es uno de los pocos sobrevivientes del incidente que ocurrió en Black Mesa, y de ser el autor de varias funciones sobre la teletransportación y el viaje interdimensional, es una figura clave en la comunidad científica de la Resistencia contra el imperio de La Alianza. El Dr. Eli Vance lo llama cariñosamente en varias ocasiones como “Izzy”. Kleiner logró escapar de Black Mesa junto con el doctor Vance, el doctor Rosenberg y Barney Calhoun en un automóvil con el logo de Black Mesa. Mientras Gordon trabajaba en el MIT, Kleiner fue su mentor y pudo comprobar sus habilidades en física avanzada.

Tiene la manía de cuidar mascotas algo "raras" pues tiene un Headcrab hembra llamado Lamarr. Barney lo llama de todas formas "asaltador de cabezas". También parece llevar las cosas a algunos extremos pues se ha visto al Dr. Vance oponerse a que Gordon contuviese artificialmente el núcleo de la Ciudadela, por idea de Kleiner. Pese a eso, sus ideas suelen llevarse a cabo gracias a Gordon.

Algunas fuentes también refieren erróneamente al personaje como Dr. Alex Kleiner, basado en una evidente inexactitud en la guía oficial de Half-Life.

Datos curiosos 
 Kleiner tiene una impresora que lo que imprime se va directo a la basura con el logotipo de reciclaje.
 Es algo despistado y torpe por así decirlo, pues su laboratorio se encuentra un poco desordenado, además de perder mucho a su mascota Lamarr, un headcrab sin colmillos (sin capacidad de reproducirse).
 Tiene un teletransportador , puedes teletransportar cosas a la vez pero cuando la usas 4 o 5 veces explota (eso demuestra que Kleiner no siempre sabe lo que hace)
 Kleiner tiene una foto en su laboratorio en la que salen algunos científicos de Black Mesa, de Izquierda A Derecha son:
Un científico desconocido con anteojos.
El Dr. Eli Vance (Con el corte Militar).
Una científica con anteojos redondos y de estatura baja.
El Científico "Einstein" de Half-Life 1.
Un personaje cuya cara fue Borrada (Posiblemente y debido a sus discusiones sea Magnusson, o incluso sea Wallace Breen aunque ambos son de estatura más baja de lo que se puede ver en la foto ya que es hasta más alto que G-Man y otros).
Otro Científico desconocido con bigote(Posiblemente alguno de los desconocidos pasasen a Aperture Science. Esto tendría su lógica ya que alguien tuvo que ayudar al gran cambio de empresa de cortinas a tecnología de portales..).
El Dr. Issac Kleiner.
Gordon Freeman.
Posiblemente G-Man u otro personaje que trabajaba en Black Mesa.

Kleiner, Isaac
Científicos ficticios
Judíos ficticios

en:Characters of Half-Life#Isaac Kleiner
fr:Personnages de Half-Life#Isaac Kleiner
pl:Lista postaci ze świata Half-Life#Isaac Kleiner